Rainbow Falls bezieht sich auf die folgenden geographischen Objekte:
 Rainbow Falls (Chelan County) – einen Wasserfall im Chelan County im US-Bundesstaat Washington
 Rainbow Falls State Park – einen State Park im Lewis County im US-Bundesstaat Washington
 Rainbow Falls (Neuseeland) – ein Wasserfall bei Kerikeri auf der Nordinsel von Neuseeland